Гулры́пш () — железнодорожная платформа Абхазской железной дороги в Гульрипшском районе Абхазии.

По состоянию на март 2019 года движение поездов на платформе полностью отсутствует.

Примечания 

Остановочные пункты Абхазской железной дороги
Остановочные пункты Закавказской железной дороги
Остановочные пункты Абхазии